76, het jaar
76 (getal), het getal
76 (Armin van Buuren), een album van Armin van Buuren